— вулканический остров в Японском море примерно в 20 км от северо-западного побережья Хоккайдо к западу от города Вакканай. Принадлежит Японии. Площадь острова — 182,11 км², окружность — 63 км.

Название острова происходит от  — «высокий остров».

Легенда о происхождении 
Согласно айнской легенде, в древности недалеко от холма Сэнсай на острове Эдзо был холм Рисири, но во время цунами его оторвало от земли, и он покатился до горы Самасикинупури, что в местечке Нагасо, срезал угол этой горы и поплыл по реке Исикари, затем влетел в море и стал островом Рисири.

История 

В конце июня 1807 года служащие РАК Хвостов и Давыдов сожгли возле Ритиси четыре японских судна и уничтожили на этом острове японский сторожевой пост.

Бывший на судах груз был захвачен. После этого восемь из десяти захваченных японцев были освобождены, и с ними Хвостов направил ультиматум следующего содержания:
Соседство России с Япониею заставило желать дружеских связей к истинному благополучию сей последней империи, для чего и было отправлено посольство в Нагасаки; но отказ оному, оскорбительный для России, и распространение торговли японцев по Курильским островам и Сахалину, яко владения Российской империи, принудило сию державу употребить наконец другие меры, кои покажут, что россияне всегда могут чинить вред японской торговле до тех пор, как не будут извещены чрез жителей Урупа или Сахалина о желании торговли с нами. Россияне, причинив ныне столь малый вред японской империи, хотели им показать только чрез то, что северныя страны оной всегда могут быть вредимы от них, и что дальнейшее упрямство японского правительства может совсем лишить его сих земель.

География 

На карте остров выглядит почти правильным кругом, потому что, по сути дела, представляет собой погруженный в море конус вулкана.

Многие приезжают на остров ради подъёма на гору Рисири-сан высотой 1721 м (илл.). И к острову, и к горе в Японии иногда применяют название Рисири-Фудзи, так как по очертаниям гора напоминает знаменитый японский вулкан Фудзияму. Однако для европейца Рисири-сан скорее похожа на гору из Швейцарских Альп, которую как будто вырвали из горного массива и поставили особняком. Восхождение (которое занимает обычно от 10 до 12 часов) возможно даже в пасмурную погоду, в этом случае вы прорвётесь сквозь пояс облаков в высокогорья и получите в награду потрясающий вид с вершины горы, где расположена крохотная синтоистская часовня. На вершину горы ведут многочисленные тропы. Самый удобный маршрут начинается примерно в 3 км южнее Осидомари, от палаточного лагеря Рисири-Хокуроку. На пути к вершине есть приют; это хижина, расположенная в 15 минутах ходьбы за вершиной горы Тёкан.

В ясную погоду гору видно с российского острова Монерон (Сахалинская область), расположенного в 120 км к северу.

Вместе с расположенным рядом островом Ребун и прибрежной полосой северо-западного побережья Хоккайдо (Саробецу) остров Рисири входит в состав национального парка Рисири-Ребун-Саробецу, образованного в 1974 г.

Экономика 

Две важнейшие составляющие экономики острова — это туризм и рыболовство. На Рисири немало отелей и хостелов, особенно в Осидомари, все необходимые магазины, ряд онсэнов (обустроенных горячих источников с хорошо развитой инфраструктурой), расположенный на западном побережье музей, несколько стадионов и парков.

Одно из традиционных занятий местных жителей — заготовка морской капусты; водоросли для просушки раскладывают прямо на обочинах дорог.

На Рисири нет пунктов обмены валюты, а международные пластиковые карточки принимаются весьма ограниченно; поэтому прежде чем ехать туда, следует озаботиться получением японской наличности в Вакканае. Ближайшее к вокзалу и паромному терминалу место, где возможна подобная операция, это банк «Токугин», расположенный в двух кварталах к западу от вокзала, по направлению к склону горы; валютообменник находится на втором этаже банка.

Транспорт 

Из Вакканая на Рисири ежедневно летают самолёты; перелёт занимает всего 15 минут, но билет относительно дорог — ¥14 120 (около $150) в оба конца, к тому же из-за неустойчивой на побережье погоды рейсы могут откладывать. Аэропорт на острове расположен в нескольких километрах от Осидомари.

Гораздо проще и надёжнее добраться из Вакканая морем. С марта по апрель и с октября по декабрь каждый день ходят три парома. Время в пути — 1 час 40 минут, цена билета в один конец — ¥2500 (около $25). С мая по сентябрь число паромов увеличивается до четырёх в день, а в январе-феврале снижается до двух. Кроме того, раз в день паром ходит и на соседний остров Ребун, останавливаясь в портах Осидомари и Куцугата на Рисири.

По всему берегу острова проходит кольцевая дорога, вдоль которой располагаются рыбацкие деревушки.

Хорошо развитая система муниципального транспорта, отличная велосипедная дорожка, которая подковой охватывает половину периметра острова. Специально для велосипедной дорожки построены мосты через ущелья (илл.).

В посёлке Рисири находится аэропорт . Два основных порта острова —  на северо-восточном (илл.) и  на западном берегу.

Примечания 

Острова Японии
Острова Японского моря